Ма́йерлинг
 Майерлинг — деревня в Венском Лесу (Австрия), где находится замок Майерлинг.
 Замок Майерлинг — имение, выкупленное в 1886 году кронпринцем Рудольфом у монастыря Хайлигенкройц; после его гибели перестроено под монастырь.
 Трагедия в Майерлинге — двойное самоубийство (согласно официальной версии) кронпринца Рудольфа и баронессы Марии фон Вечера (1889).

В культуре и искусстве 
 В литературе
 «Майерлинг» — исторический роман  (1930).
 «Две жертвы Майерлинга» — новелла Жюльетты Бенцони из сборника «Страсти по императрице» (, 1980).

 В театре
 «Майерлинг» — балет Кеннета Макмиллана на музыку Ференца Линца (Королевский балет, Лондон, 1978).
 «Майерлинг. Реквием любви» — опера Рикардо Урбеча на либретто Зигфрида Карла (2006).

 В кинематографе 
 «Майерлинг» — фильм Анатоля Литвака по роману Клода Ане, в главных ролях Шарль Буайе и Даниэль Дарьё (Франция, 1936).
 «» — фильм Макса Офюльса, посвящённый судьбе Франца Фердинанда, в главных ролях Джон Лодж и Эдвиж Фёйер (Франция—Великобритания, 1940).
 «Тайна Майерлинга» — фильм Жана Деланнуа, в главных ролях Жан Маре и Доминик Бланшар (Франция, 1949).
 «» — телевизионный фильм Рудольфа Югерта, в главных ролях Рудольф Прак и Кристиана Хёрбигер (Австрия, 1956).
 «Тайна Майерлинга» — фильм Ги Лезертизьё, в главных ролях Жан Паки и Пьеретт Бруно (1-й эпизод телесериала «», Франция, 1956).
 «» — телевизионный фильм Анатоля Литвака, в главных ролях Одри Хепбёрн и Мел Феррер (США, 1957).
 «Трагедия в Майерлинге» — фильм Стеллио Лоренци, в главных ролях Пьер Ванек и Даниэль Пальмеро (33-й эпизод телесериала «», Франция, 1964).
 «Майерлинг» — фильм Теренса Янга по роману Клода Ане, в главных ролях Омар Шариф, Катрин Денёв, Ава Гарднер (Франция—Великобритания, 1968).